Паулет ():
 Паулет, Педро (1874—1945) — перуанский учёный.
 Паулет, Уильям (1804—1893) — британский военачальник
 Паулет, Эмиас (1532—1588) — британский дипломат и государственный деятель
 Паулет (остров) — остров в Антарктике